

Władcy o przydomku „Węgierski” 
 Ludwik Węgierski, węg. Lajos I Nagy, (ur. 5 marca 1326, zm. 10 września 1382) – król Węgier w latach 1342–1382, oraz król Polski (jako Ludwik Węgierski) w latach 1370–1382.

Osoby o nazwisku „Węgierski” 
 Andrzej Węgierski (1600–1649), działacz reformacji, kaznodzieja protestancki, duchowny Jednoty braci czeskich, historyk reformacji
 Emilian Węgierski (1778–1841), generał brygady powstania listopadowego.
 Jerzy Węgierski (ur. 1915) – emerytowany profesor Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, żołnierz ZWZ, AK
 Maciej Węgierski (1581–1638), protestancki kaznodzieja
 Tomasz Kajetan Węgierski (1756–1787) – polski poeta epoki oświecenia, szlachcic, badacz i podróżnik, tłumacz, satyryk i wolnomularz.
 Wacław Węgierski (1556–1613), szlachcic wielkopolski,  członek Jednoty braci czeskich
 Wojciech Węgierski (1602–1659), protestancki kaznodzieja, kronikarz i poeta

Zwierzęta 
 Chart węgierski – jedna z ras psów, należąca do grupy chartów, sekcji chartów krótkowłosych.
 Wyżeł węgierski szorstkowłosy
 Wyżeł węgierski krótkowłosy – rasa psów myśliwskich z grupy wyżłów. Zaklasyfikowana do sekcji wyżłów kontynentalnych, występuje w podsekcji psów w typie gończego.
 Rogogon węgierski (Hungarian Horntail)- magiczne stworzenie wymyślone przez Joanne Kathleen Rowling, pojawiające się w IV części przygód czarodzieja „Harry Potter i Czara Ognia”.

Inne 
 język węgierski – (magyar nyelv) – język z podgrupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej (i rodziny uralskiej).
 Beskid Węgierski – ogólna nazwa dosyć wyrównanego (ok. 900 m n.p.m.) odcinka głównego grzbietu Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim